Сен-Жозеф () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Реюньйон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9700 км на південний схід від Парижа, 60 км на південь від Сен-Дені.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12553 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 36019,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Реюньйон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Реюньйон